FW steht als Abkürzung für:
	
 Fachschule für wirtschaftliche Berufe, ein Schultyp in Österreich
 Feldweg
 Feuerwache, siehe Feuerwehrhaus
 Firewall, ein Computer-Sicherungssystem
 Förderung des Wohneigentums, siehe Einkommensteuererklärung #Vordrucke und Anlagen
 Formula Weight, siehe Molare Masse
 Frauenfeld-Wil-Bahn, eine Schmalspurbahn in der Schweiz
 Freewar, ein Browserspiel
 Freie Wähler, ein lokal oder regional wählbarer Zusammenschluss politisch engagierter Bürger
 Frei.Wild, Deutschrock-Band aus dem Südtirol
 Die fröhliche Wissenschaft, Friedrich Nietzsches Schrift
 Funwar, ein Freundschaftsspiel im E-Sport, siehe Clanwar
 Fürstentum Waldeck, siehe Waldeck
 Ibex Airlines, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Wiesbaden Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Malawi nach dem ICAO-Code

FW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Oder-Spree (für Fürstenwalde)
 Großbritannien: Lincoln
 Österreich: Feuerwehr

Fw steht für:
 Feldwebel, militärischer Dienstgrad
 Feuerwehr
 Focke-Wulf, deutscher Flugzeughersteller

F.W. steht für:
 Friedrich Wilhelm, in der Numismatik für mehrere preußische Könige, siehe Liste der Herrscher namens Friedrich

Siehe auch:

Abkürzung